Área 51 es un nombre utilizado para describir una instalación militar secreta en Nevada, al norte de Las Vegas.

Area 51 también puede referirse a:

 Área 51 (videojuego), un juego de pistola de luz.
 Area 51 (videojuego de 2005), un juego de disparos en primera persona.
 Area 51 (novelas) una serie de novelas de ciencia ficción por el escritor estadounidense Bob Mayer escribiendo bajo el pseudomino Robert Doherty.
 Area 51 (skatepark), un skatepark en Eindhoven, Países Bajos.
 AREA51, una banda de metal neoclásico de Japón.
 Area 51 (película), una película de ciencia ficción dirigida por Oren Peli.